Бо́рха Гонса́лес Тома́с (; 25 августа 1992, Мадрид), также известный как Борха и Борха Басто́н — испанский футболист, нападающий футбольного клуба «Овьедо».

Клубная карьера 
Родившийся в Мадриде Борха стал играть за молодёжную команду «Атлетико Мадрид», начиная с четырёх лет. Он начинал карьеру на позиции вратаря, на которой играл его отец, но позже переквалифицировался в нападающего. В сезоне 2009/2010 Борха дебютировал в профессиональном футболе, забив 12 голов за резервную команду «Атлетико» в третьем дивизионе.

15 мая 2010 года, в последнем туре чемпионата Испании, Борха дебютировал за основную команду, выйдя на замену вместо Тьягу на 58-й минуте матча против «Хетафе». Однако двадцать минут спустя он покинул поле на носилках, получив травму передней крестообразной связки на левом колене.

Через семь месяцев после травмы Борха вернулся в «Атлетико B», выйдя на замену в матче против «Касереньо». После матча, он заявил: «Я очень рад. Я прошел очень плохие времена и страдал, но теперь я готов помочь команде подняться в турнирной таблице».

В конце августа 2011 Борха был отдан в аренду «Реал Мурсии», недавно вышедшей во второй дивизион. 30 августа следующего года он перешёл в «Уэску», ​​также на правах аренды. За новый клуб он забил девять раз в этом сезоне, однако ему не удалось избежать вылета. 27 января 2013 года он забил в матче против «Нумансии» (2:1), но получил вторую жёлтую карточку и был удалён в конце игры.

28 августа 2013 года Борха присоединился к «Депортиво Ла-Корунья» на правах двухлетней аренды. После того, как Бастон помог клубу вернуться в чемпионат Испании с первой попытки, он перешёл в клуб из той же лиги «Реал Сарагоса» на правах аренды. В этом клубе нападающий забил 23 гола в чемпионате, благодаря чему его команда вышла в финал плей-офф за выход в чемпионат Испании, а сам Борха был включён в символическую сборную турнира.

31 июля 2015 года Борха был отдан в аренду «Эйбару» из чемпионата Испании. 23 сентября он забил свои первые голы в чемпионате, принеся своей команде ничью 2:2 с «Леванте». В октябре Бастон был назван игроком месяца в чемпионате Испании за свои голы в матчах против клубов «Лас-Пальмас», «Севилья» и «Барселона».

Карьера в сборной 
Борха играл за сборную Испании до 17 лет на чемпионате мира среди юношеских команд 2009. Сборная финишировала на третьем месте, а сам футболист стал лучшим бомбардиром турнира, забив пять голов.

Статистика

Достижения 
Сборная Испании до 17 лет
 Бронзовый призёр чемпионат мира среди юношеских команд: 2009
Сборная Испании до 19 лет
 Чемпионат Европы: 2011
Личные
 Золотая бутса чемпионата мира среди юношеских команд 2009
 Игрок месяца в чемпионате Испании: сентябрь 2015

Личная жизнь 
Отец Борхи, Мигель Бастон, также был футболистом. Будучи вратарём, он также играл за «Атлетико Мадрид B», а большую часть карьеры провёл в клубе «Реал Бургос».

Примечания

Ссылки 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Атлетико Мадрид B»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Реал Мурсия»
Игроки ФК «Уэска»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Эйбар»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Реал Овьедо»